Carl Louis Ferdinand von Lindemann - matemático alemão
Ernst Lindemann - militar alemão
Till Lindemann - vocalista da banda Rammstein
Lindemann (banda)‎, seu projeto paralelo

Desambiguações de sobrenomes